Systellura är ett släkte med fåglar i familjen nattskärror som alla förekommer i Sydamerika. Tidigare inkluderades det i det stora släktet Caprimulgus, men DNA-studier visar att de är närmare släkt med nattskärrorna i bland annat Hydropsalis och Nyctidromus. Släktet Systellura består i dagsläget vanligen av två arter:
 Bandvingad nattskärra (S. longirostris)
 Kustnattskärra (S. decussata)

Referenser

Externa länkar

Nattskärror
Fågelsläkten